Termin SSS ima više značenja.
 Tehničar, srednja stručna sprema
 Sigma Sigma Sigma, SAD udruženje studentkinja